Сан Ернесто има више значења:

 Сан Ернесто (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Ернесто (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Ернесто (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Ернесто (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Ернесто (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Ернесто (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику